Bojan Vučković ist der Name folgender Personen:

* Bojan Vučković (Fußballspieler) (* 1970), serbischer Fußballspieler
 Bojan Vučković (Schachspieler) (* 1980), serbischer Schachspieler